

Astronomia 
 13146 Yuriko – asteroide della fascia principale

Persone 
 Miyamoto Yuriko – scrittrice, saggista e critica letteraria giapponese
 Yuriko – danzatrice e coreografa statunitense